Theomnésztosz, három, ma már kevéssé ismert ókori görög filozófus, illetve képzőművész neve.

1. Theomnésztosz (Kr. e. 1. század), filozófus, az athéni Akadémián tanított; az ő előadásait hallgatta Kr. e. 43-ban Marcus Iunius Brutus. Plutarkhosz tesz említést róla.

2. Theomnésztosz (Kr. e. 2. század), szobrász. Szardeiszből származott, bronzszobrokat készített, amelyek atlétákat, harcosokat, vadászokat és áldozatvivőket ábrázoltak. Pauszaniasz Periégétész említi egy munkáját, amely a khioszi ökölvívót, Agelészt örökítette meg. Idősebb Plinius is említést tesz róla. Munkái még római másolatban sem maradtak fenn.

3. Theomnésztosz, Protogenész kortársa, festőművész. Az ő munkái sem maradtak fenn, elképzelhető, hogy azonos a hasonnevű szobrásszal. Idősebb Plinius említi nevét.

Források

Ókori görög filozófusok
Ókori görög képzőművészek